Níscalo, guíscano o robellón es el nombre común de la seta producida por los hongos:

Lactarius deliciosus; o
Lactarius sanguifluus.